Туракаримахи () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Ураринское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 1346 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Гуладты, Урари, Бутулта, Аяцури, Дуакар, Куркимахи, Каркаци, Мирзита, Мусклимахи, Урхнища.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района